Autumn Classic International 2021 — седьмой международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, который проходил в канадском районе Пьерфон города Монреаль, Квебек с 16 сентября по 18 сентября 2021 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является вторым его этапом. Мужское одиночное катание на этом турнире не было включено в серию «Челленджер».

Результаты

Мужчины
Примечание. Эта категория турнира не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников.

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Информация  о турнире на сайте спортивной федерации Skate Canada
 Результаты турнира на сайте спортивной федерации Skate Canada 

2021 год в фигурном катании
Autumn Classic International
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Сентябрь 2021 года
Спорт в Канаде в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Монреале